Кьяра Ферраньи (; род. 7 мая 1987 года) — итальянский модный блогер, модель и дизайнер, она сотрудничает с модными и косметическими брендами с помощью своего блога «The Blonde Salad». В сентябре 2017 года Ферраньи заняла первое место в списке Forbes «Top Fashion Influencers».

Биография 
Ферраньи завела свой блог в октябре 2009 года. В марте 2011 года Нью-Йорк представил её как одну «из самых стильных блогеров». В декабре 2011 года Ферраньи была представлена как «самый популярный модный блогер» в Teen Vogue, будучи студенткой юридического факультета Университета Боккони. Она так и не окончила его. К тому времени блог Ферраньи достиг более миллиона посетителей и 12 миллионов просмотров в месяц. К 2013 году она завоевала различные награды, в том числе «Блогер года». В декабре 2013 года Кьяра опубликовала электронную книгу на итальянском языке под названием «The Blonde Salad».

В ноябре 2013 года Ферраньи позировала для Guess в рамках рекламной кампании. В декабре 2013 года она сотрудничала со Стивом Мэдденом, чтобы разработать коллекцию из 9 туфель для весны 2014 года.

Ферраньи была ведущей итальянской премии TRL Awards. В августе 2014 года она появилась в американском шоу «Проект Подиум» в качестве приглашённого судьи в 13-м сезоне.

В 2014 году её коллекция обуви «Chiara Ferragni» собрала около 8 миллионов долларов. В январе 2015 года блог Ферраньи и обувная линия «Chiara Ferragni Collection» стали тематическим исследованием в Гарвардской школе бизнеса. В марте 2015 года Ферраньи была выбрана для обложки журнала Vogue España для апрельского номера, что сделало её первым модным блогером, появившимся на обложке Vogue. С тех пор она побывала на обложках более чем 50 модных журналов. В январе 2016 года компания Pantene объявила Ферраньи своим новым послом. Компания Mattel в сентябре 2016 года создала Барби-версию Кьяры Ферраньи, одна была одета в белую футболку, черную кожаную куртку, джинсы и туфли, а другая — в образе Шанель.

По состоянию на 31 июля 2017 года у Ферраньи было 10 миллионов подписчиков в Instagram. Благодаря широкому кругу подписчиков она смогла заработать около 12 000 долларов на спонсируемом посте в Instagram. По состоянию на 28 сентября 2022 года у Ферраньи было 27,9 миллиона подписчиков в Instagram.

В 2017 году Ферраньи была приглашена для разработки костюмов для Intimissimi. 26 июля 2017 года она открыла свой первый магазин в Милане. В мае 2018 года Footwear News назвала Ферраньи одной из «самых влиятельных мам в индустрии моды».

7 сентября 2014 года Кьяра получила премию «Bloglovin' Award» уже третий год подряд за свой блог. Он был назван лучшим модным блогом .

С 2013 года она входит в список 500 самых влиятельных людей в мире моды.. В 2015 году Ферраньи вошла в список Forbes 30 Under 30 в категории «Искусство и стиль».

В конце 2016 года Кьяра начала встречаться с итальянским рэпером и продюсером Федерико Лючия, известным как Fedez. Они обручились 6 мая 2017 года на его концерте в Вероне; концерт и предложение транслировались в прямом эфире на итальянском радио и телеканале RTL 102.5. 1 сентября 2018 года состоялась их свадьба в Ното, Сицилия. 19 марта 2018 года у пары родился сын Леоне, а 23 марта 2021 года дочь Виттория Они живут на два дома в Милане и Лос-Анджелесе.

Кьяра и Федес собрали 3 миллиона евро в течение 24 часов через сбор средств для больницы Сан-Раффаэле в Милане во время пандемии COVID-19 в Италии.

В декабре 2021 года на платформе Amazon Prime выходит реалити-шоу The Ferragnez о жизни Ферраньи и её семьи. В проекте примут участие её муж рэпер Fedez, её сёстры Валентина и Франческа, а также другие родные и близкие Ферраньи.

Примечания 

Блогеры Италии
Фотомодели Италии
Модельеры по алфавиту
Модельеры Италии
Фотомодели XXI века
Персоналии по алфавиту
Выпускники Университета Боккони